Stany Zjednoczone:
 New Ulm – miejscowość w stanie Minnesota
 New Ulm – miejscowość w stanie Teksas

Zobacz też:
 Ulm